Ostenfriedhof ist der Name folgender Friedhöfe:

 Ostenfriedhof in Hamm
 Ostenfriedhof Dortmund

Siehe auch:
 Ostfriedhof